Oberbreitenau ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Oberbreitenau, Hochebene und auch die dort befindliche Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Oberbreitenau (Geslau), Ortsteil der Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Oberbreitenau (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Breitenau
 Neubreitenau (Wurmsham)
 Unterbreitenau